Le terme habitants peut désigner le nombre d'habitants d'un lieu, c'est-à-dire sa population ; il est parfois synonyme de paysans dans un contexte rural.
 Le terme habitants peut aussi renvoyer au nom des habitants d'un lieu, c'est-à-dire à leur gentilé.
 Exemple : la Liste annexée à l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la terminologie des noms d'États et de capitales.  
 Les Habitants (ou Habs) est l'un des surnoms du club de hockey des Canadiens de Montréal, en référence au nom que se donnèrent les premiers colons francophones d'Amérique du Nord.

Nouvelle-France 

 Habitants (Nouvelle-France), paysans propriétaires libres de la vallée du Saint-Laurent (Québec, Canada).

Voir aussi